Коза може да се отнася за:

 Кози – бозайник от разред чифтокопитни
 Козиол (коза) – вид полска гайда
 Гимнастическа коза – вид спортен уред